

Au Canada 
 Lakeville, localité située dans le comté de Kings, dans l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Lakeville, localité située dans la province du Nouveau-Brunswick ;
 Lakeville, village dans le Comté de Kings en Nouvelle-Écosse.
 Lakeville, Comté de Westmorland, Nouveau-Brunswick, localité de la Paroisse de Moncton.

Aux États-Unis  
 Lakeville, village et secteur statistique de la ville de Salisbury, du Comté de Litchfield, dans l'État du Connecticut, résidence de Georges Simenon dans les années 1950 ; 
 Lakeville Township, localité située dans l'État du Dakota du Nord ;
 Lakeville, localité située dans l'État de l'Indiana ; 
 Lakeville, localité située dans l'État du Maine ;
 Lakeville, localité du comté de Plymouth, dans l'État du Massachusetts ;
 Lakeville, localité située dans l'État du Minnesota ;
 Lakeville, census-designated place située dans l’État de New York.